Випава је вишезначни појам, везан за географске појмове у Словенији:

 Випава (река), река у западној Словенији
 Випава (град), градић на истоименој реци, у западној Словенији